Первая Федеральная Лига Югославии 1959/1960 () — 31-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1959/1960
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1959 году
Спорт в Югославии в 1960 году